Modul, szerkezeti egység
 Modul, Fogaskerekek, csavarok, csavarmenetek hosszmértéke
 Modul, az antik építészetben használt arányegység
 Modul, az űrhajózásban alkalmazott konstrukciós módszer
 Modul, a számítástechnikában használt szoftveregységek elnevezése

Lásd még:
 Modulus, Matematikai fogalom